Pudukkottai (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Pudukkottai (stad), hoofdplaats van bovengenoemd district